Vladimir, (Vlad) se poate referi la:

 Vladimir, un oraș în regiunea cu același nume, Rusia;

Persoane
 Vladimir Ilici Lenin un revoluționar rus;
 Vladimir I, cneaz al Rusiei;

Localități în Bulgaria
 Vladimir, sat în regiunea Pernik;

Localități în România
 Vladimir, o localitate în județul Dolj;
 Vladimir, o localitate în județul Gorj, în comuna cu același nume.

Etimologia numelui Vladimir se regăsește în limba slavă, unde volod = a conduce, putere la care se adugă fie sufixul mer = mare, faimă fie sufixul mir = pace.

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume masculine românești
Prenume masculine slave
Toponime românești
Toponime slave